Southern Pacific Passenger Depot bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Southern Pacific Passenger Depot (Fresno, Kalifornien), NRHP-ID: 78000665
 Southern Pacific Passenger Depot (Eugene, Oregon), NRHP-ID: 07000823